Антипова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Антипова, Александра Тихоновна (1925—2016) — советская доярка госплемзавода «Первомайский» Татарского района Новосибирской области, Герой Социалистического Труда.
 Антипова, Анна Фёдоровна (1919—1999) — председатель колхоза имени Шевченко Алексинского района Тульской области, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 4 созыва.
 Антипова, Евгения Петровна (1917—2009) — советская ленинградская художница, живописец, акварелист.
 
 Антипова, Елена Владимировна (1892—1974) — советский и бразильский педагог, психолог.
 Антипова, Марина (род. 1987) — российская лыжница.
 Антипова, Прасковья Дмитриевна (1848—1918) — основательница и директриса женской гимназии (Ярославль, 1907—1917 года).
 Антипова, Светлана Александровна (девичья фамилия: Заболуева; род. 1966) — советская и российская баскетболистка.

См. также

Примечания